Kor nebo KOR může znamenat:

Kor
 Kor – postava ze seriálu Star Trek
 Kor, postava z Letopisů Narnie
 1Kor - zkratka pro První list Korintským
 2Kor - zkratka pro Druhý list Korintským

KOR
 Jižní Korea
 polský Komitet Obrony Robotnikow, předchůdce hnutí Solidarity

Zkratky